Łęki Szlacheckie peut faire référence à :

Toponymie
en Pologne
 dans la voïvodie de Łódź
  Łęki Szlacheckie, une gmina du powiat de Piotrków
  Łęki Szlacheckie, un village et chef-lieu de la gmina ci-dessus